А111:

 А111 — федеральная автотрасса, подъездная дорога к государственному комплексу «Завидово».
 А111 — прежний номер региональной автотрассы 28К-1785 «Торжок — Осташков».